Korvara ima više značenja:
 Korvara in Badija
 Korvara (La Specija)
 Korvara